

Persone 
 Saddam Hussein – dittatore e politico iracheno
 Saddam Hussain – calciatore pakistano